Un globo de fuego, bomba de balón (en japonés: 风 船 爆 弾 Fusen Bakudan, lit. "Bomba globo"), o Fu-Go fue un arma experimental puesta en marcha por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Un globo de hidrógeno con una carga que varía de un niño de 12 kg incendiarias a una de 15 kg de bombas antipersonales y cuatro artefactos incendiarios de 5 kg, que fueron diseñados como un arma barata destinada a hacer uso de la corriente en chorro sobre el Océano Pacífico y causan estragos en las ciudades canadienses y estadounidenses, los bosques y tierras de cultivo.

Los globos fueron relativamente ineficaces como armas y fueron utilizados en uno de los pocos ataques en América del Norte durante la Segunda Guerra Mundial.

Entre noviembre de 1944 y abril de 1945, Japón lanzó más de 9.000 globos de fuego. Alrededor de 300 bombas de globo se encontraron u observadas en América del Norte, matando a seis personas y causando una pequeña cantidad de daños. [1]
Contenidos

Información general 

Desde finales de 1944 hasta principios de 1945, los japoneses lanzaron más de 9.000 de estos globos de fuego, de los cuales 300 fueron encontrados u observados en los EE.UU. Algunas conjeturas da el número total que hizo el viaje en alrededor de 1.000. A pesar de las grandes esperanzas de sus diseñadores, los globos fueron relativamente ineficaces como armas, causando seis muertos y una pequeña cantidad de daños, y sobreviven en la memoria sobre todo como una curiosidad ingeniosa y peligrosa.

Los globos de transporte de las bombas japonesas eran de 10 m (33 pies) de diámetro cuando estaban inflados completamente, que se realizó con cerca de 540 m³ (19.000 pies cúbicos) de hidrógeno. Sus sitios de lanzamiento se encontraban en la costa este de la isla japonesa de Honshu.

Japón lanzó la primera de estas bombas, que llevaban los globos, el 3 de noviembre de 1944. Fueron encontrados en Alaska, Washington, Oregon, California, Arizona, Idaho, Montana, Utah, Wyoming, Colorado, Texas, Kansas, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Michigan y Iowa, así como en México y Canadá.

Las bombas globo no eran muy eficientes, con una tasa de muerte de 0,067%.

Los hombres del general Kusaba lanzaron más de 9.000 globos en todo el curso del proyecto. Los japoneses calcularon que un 10% de ellos (alrededor de 900) llegaron a América, que es también lo que se cree actualmente por los investigadores. Alrededor de 300 bombas de globo se encontraron u observado en Estados Unidos. Sigue siendo probable que más bombas en globo sin detonar se encuentren en los bosques, desiertos, lagos y montañas de América del Norte.

Origen 

La campaña globo fue el cuarto ataque que los japoneses hicieron en el continente americano. La campaña Bakudan Fusen fue, sin embargo, el más serio de los ataques. El concepto fue idea de los japoneses Novena Laboratorio de Investigación Técnica del Ejército, bajo el General de Sueyoshi Kusaba, con el trabajo realizado por los técnicos principales Teiji Takada y sus colegas. Los globos estaban destinados a hacer uso de una fuerte corriente de aire de invierno que los japoneses habían descubierto que fluye a gran altitud y la velocidad de su país, que más tarde se conoció como la corriente en chorro [2].

La corriente en chorro volaron a altitudes por encima de 9,15 kilómetros (30.000 pies) y que podría llevar a un globo grande a través del Pacífico en tres días, a una distancia de más de 8.000 km (5.000 millas). Los globos podrían llevar bombas incendiarias y altamente explosivas a los Estados Unidos y colocar allí a matar gente, destruir edificios, y comenzar incendios forestales. [2]

Los preparativos fueron largos, porque los problemas tecnológicos eran muy acusados. Un globo de hidrógeno se expande cuando se calienta por la luz del sol, y se eleva, y luego se contrae cuando se enfría por la noche, y cae. Los ingenieros idearon un sistema de control dirigido por un altímetro de desprenderse de lastre. Cuando el globo descendía por debajo de 9 km (30.000 pies), se disparaba una carga eléctrica para cortar las bolsas de arena suelta. Los sacos de arena se realizaron en una fundición de aluminio en las cuatro ruedas con radios y se descartan dos a la vez para mantener la rueda equilibrada. [2]

Del mismo modo, cuando el globo se elevaba por encima de los 11,6 kilómetros (38.000 pies), el altímetro activaba una válvula de ventilación de hidrógeno. El hidrógeno también era ventilado si la presión del globo alcanzaba un nivel crítico. [2]

El sistema de control dirigía el globo durante tres días de vuelo. En ese momento, lo probable era que, ya en los Estados Unidos, el lastre se hubiese gastado. El destello final de la pólvora lanzando las bombas, también llevó a la rueda, y encendió un 19,5 metros (64 pies) de largo que colgaba fusible desde el ecuador del globo. Después de 84 minutos, el fusible disparado una bomba de flash que destruyó el globo. [2]

El balón tenía que transportar unos 454 kilogramos de artes de pesca. Al principio, los globos eran de seda recubierta de goma convencionales, pero no había una mejor manera de hacer un sobre que se filtró, incluso menos. Una orden salió de diez mil balones de "washi", un papel derivado de moreras que era impermeable y muy resistente. Solo estaba disponible en las plazas del tamaño de una hoja de ruta, por lo que se pegan en tres o cuatro láminas comestibles utilizando pasta konnyaku (lengua del diablo). Trabajadores hambrientos robaron la pasta y se la comieron. [Cita requerida] Muchos trabajadores eran niñas adolescentes en edad escolar con ágiles dedos. [3] Se les dijo que usaran guantes, que mantuvieran sus uñas cortas, y que no utilizaran horquillas. Se reunió el papel en muchas partes de Japón. No tenían ni idea de la finalidad de su trabajo. Grandes espacios interiores, como salas de sumo, salas de música, y los teatros, eran necesarios para el montaje de sobres. [2]

Similar, pero más tosco, los globos también fueron utilizadas por Gran Bretaña para atacar a Alemania entre 1942 y 1944.

Ofensivo 
Libro de preguntas-new.svg
En esta sección hay referencias adicionales para su verificación.
Por favor, ayudar a mejorar este artículo añadiendo referencias fiables. Material de referencias puede ser impugnado y eliminado. (Noviembre de 2009)
Cámaras Gun Show globos ser derribado cerca de las Aleutianas

Las pruebas iniciales tuvieron lugar en septiembre de 1944 y resultaron satisfactorias. Sin embargo, antes de que los preparativos estuvieran completos, los B-29 comenzaron sus incursiones en las islas japonesas. Los ataques fueron un tanto ineficaces al principio, pero todavía alimentado por el deseo de venganza provocado por la Incursión Doolittle.

El primer globo fue lanzado en noviembre de 1944. Gran Takada, vio como el globo voló hacia arriba y sobre el mar: "La figura del globo fue visible solo durante unos minutos después de su liberación hasta que se desvaneció como un punto en el cielo azul como una estrella durante el día."

Los japoneses decidieron lanzar la campaña al comienzo del otoño, cuando la corriente en chorro es más fuerte. Esto limitó la posibilidad de que las bombas incendiarias causaran incendios forestales, ya que en esa época del año los bosques están generalmente demasiado húmedos o cubiertos de nieve como para inflamarse fácilmente .

Los globos han seguido llegando en Oregon, Kansas, Iowa, Columbia Británica, Manitoba, Alberta, Territorios del Noroeste, Washington, Idaho, Dakota del Sur, Nevada (incluyendo uno que cayó cerca de Yerington, que fue descubierto por los vaqueros que se cortan para arriba y lo utilizaron como una lona para el heno, otro por un buscador, cerca de Elko, que se lo entregó a las autoridades locales sobre el lomo de un burro, y otro que fue derribado por aviones de las Fuerzas Aéreas del Ejército, cerca de Reno. En total, siete globos de fuego se convirtieron en el Ejército por Nevada), Colorado, Texas, el norte de México, Michigan, y hasta las afueras de Detroit. [4] Los soldados se apresuraron a interceptar a los globos, pero tuvieron poco éxito, los globos volaban muy alto y sorprendentemente rápido, y los combatientes destruyeron menos de 20. Entre las unidades de EE.UU. que lucharon contra el globo de fuego fue la 555a Batallón de Infantería de Paracaidistas.

A principios de 1945, los estadounidenses se estaban dando cuenta de que algo extraño estaba pasando. Globos había sido avistado y explosiones, desde California hasta Alaska. Algo, que a los testigos, parecía ser como un paracaídas, descendió sobre Thermopolis, Wyoming. Una bomba de fragmentación estalló y la metralla se encontró alrededor del cráter. P-38 Lightning disparó un globo hacia abajo, cerca de Santa Rosa, California, y otro fue visto en Santa Mónica, y trozos de papel washi se encontraron en las calles de Los Ángeles.

El 10 de marzo de 1945, uno de los globos de papel por última descendió en las cercanías de instalaciones de producción del Proyecto Manhattan en el sitio de Hanford. Este globo provocó un cortocircuito en el suministro de electricidad de la red eléctrica para el reactor nuclear de las bombas de enfriamiento, pero los dispositivos de seguridad de copia de seguridad restaura el poder casi de inmediato. [5]

Dos desembarcó en Japón, pero no causó daños. [Editar] Dos globos de papel fueron recuperadas en un solo día en el Bosque Nacional de Modoc, al este de Monte Shasta. Cerca de Medford, Oregon, una bomba explotó en el globo de las altas llamas. La Marina de Guerra encontraron globos en el mar. Sobres globo y aparatos fueron encontrados en Montana, Arizona, Saskatchewan, en los Territorios del Noroeste, y en el Territorio de Yukón. Finalmente, un combatiente del Ejército logró empujar uno de los globos en el aire y la fuerza a tierra intacto, donde se examinó y filmado. Transmisiones de propaganda japonés anunció grandes incendios y de un público estadounidense en el pánico, declarando las bajas de hasta 10.000. [Cita requerida]

Investigación Allied 

A pesar de su escaso éxito, las autoridades estaban preocupadas por los globos. Cabía la posibilidad de que pudieran tener suerte. Mucho peor, los americanos tenían algún conocimiento que los japoneses habían estado trabajando sobre las armas biológicas, más concretamente en el famoso sitio de la Unidad 731 en Pingfan en Manchuria, y un globo de llevar a los agentes de guerra biológica podría ser una amenaza real.

Nadie creyó que los globos podrían haber llegado directamente de Japón. Se pensaba que los globos debían venir de las playas de América del Norte, lanzada por grupos de desembarco de los submarinos. Teorías Wilder especulado que podría haber sido lanzado desde los campamentos de prisioneros de guerra alemán en los EE.UU., o incluso de los centros de internamiento de japoneses-americanos.

Algunos de los sacos de arena lanzadas por los Bakudan Fusen fueron trasladados a la Unidad Militar de Geología de la Encuesta Geológica de los EE.UU. para la investigación. Trabajo con el coronel Sidman Poole de Inteligencia del Ejército de EE.UU., los investigadores de la unidad geológica Militar inició el examen microscópico y químico de la arena de los sacos de arena para determinar los tipos y la distribución de las diatomeas y otras criaturas marinas microscópicas, y su composición mineral. La arena no puede provenir de las playas de América, ni desde el medio del Pacífico. Tenía que venir de Japón. Los geólogos determinaron, en última instancia, la playa precisa de Japón donde se había tomado la arena. En ese momento, era en gran parte intrascendente, ya que al principio de la primavera la ofensiva con balón casi había terminado.

Encubrimiento de Prensa 

Las bombas causaron pocos daños, pero su potencial de destrucción y los incendios era grande. Las bombas también tenían un efecto psicológico potencial en el pueblo estadounidense. La estrategia de EE.UU. era mantener a los japoneses de saber de la eficacia de las bombas de globo ". En 1945, Newsweek publicó un artículo titulado "Balloon Misterio" en su tema 1 de enero, y una historia similar apareció en un periódico del día siguiente. La Oficina de Censura envió un mensaje a los periódicos y emisoras de radio para pedirles que no hacieran mención a globos ni incidentes con globos con bombas, para que el enemigo de la idea de armas que los globos pueden ser eficaces. En cooperación con los deseos del gobierno, la prensa no publicó ningún incidente balón bomba. [6] Quizás como resultado, los japoneses solo se enteraron de la llegada de una bomba a Wyoming, que aterrizó y no llegó a explotar, por lo que detuvo los lanzamientos después de menos de seis meses.

El apagón de prensa en los EE.UU. se levantó después de las primeras muertes de garantizar que se advirtió al público, aunque el conocimiento público de la amenaza que podría haber, posiblemente, se lo impidió. [6]

Japonés abandonar el proyecto 

Sin pruebas de algún efecto, al general Kusaba se le ordenó cesar sus operaciones en abril de 1945. El gasto fue grande, y mientras tanto el B-29 había destruido dos de las tres plantas de hidrógeno que necesita el proyecto. El último fue lanzado en abril de 1945.

Single letal ataque 
Muerto cerca de Bly, Oregon
1. Elsie Mitchell, de 26 años
2. Edward Engen, de 13 años
3. Jay Gifford, de 13 años
4. Joan Patzke, de 13 años
5. Dick Patzke, de 14 años
6. Sherman Shoemaker, de 11 años

El 5 de mayo de 1945, una bomba de balón que se había desviado en el Pacífico murieron cinco niños y una mujer. El artefacto explotó cuando un 13-year-old girl (Joan Patzke) trataron de sacar el balón de un árbol durante un pícnic grupo de la iglesia en el bosque cerca de Bly, Oregon. Habiendo tomado algunos niños de la localidad en una salida, el Reverendo Archie Mitchell observó con horror como su esposa, Elsie (o Elyse) Mitchell, y cinco niños que les acompañaban (de entre 11 y 14) fueron asesinados. El ministro se escapó por la suerte de ser un poco más atrás. Los seis (siete si el feto se cuenta Elsie Mitchell) fueron las únicas víctimas de las bombas conocidas globo. Sin embargo, los peligros de la bomba de balón todavía puedan existir. Cientos nunca fueron encontrados y todavía puede constituir artefactos explosivos sin detonar. Los seis que murieron eran las únicas víctimas conocidas infligidos por el ataque japonés en la parte continental de EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial.

El apagón de prensa en los EE.UU. se levantó después de la muerte para asegurar que se advirtió al público.

Un monumento, el Monumento a Mitchell, se encuentra a 110 kilómetros (70 millas) al noreste de Klamath Falls. Se reafirmaron en un servicio de 50-aniversario en 1995.

Elsie Mitchell es enterrado en el cementerio de vista al mar en Port Angeles, Washington.

Tras la Segunda Guerra Mundial 

Los restos de los globos siguieron siendo descubiertos después de la guerra. Ocho fueron encontrados en la década de 1940, tres en la década de 1950 y dos en la década de 1960. En 1978, un anillo de lastre, los fusibles y barómetros fueron encontrados cerca de Agnes, Oregon y son ahora parte de la colección del Museo del Condado de Coos históricos [7].

Véase también 

 Los ataques a América del Norte durante la Segunda Guerra Mundial
 Batalla de Los Ángeles
 Bomba globo E77
 Historia de la Aerostación Militar de
 Operación de perfeccionamiento pasivo - la Segunda Guerra Mundial británico llevar globos incendiarios y al final los cables

Referencias                                                                                                                                                                                                                                                                     
Globos de fuego.                                                                                                                                                         
a b c d Webber, Bert (1975). Represalias: los ataques japoneses y contramedidas aliadas en la costa del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Oregon State University. pp. 99-108. ISBN 0-87071-076-1.
Webber, Bert (1975). Represalias: los ataques japoneses y contramedidas aliadas en la costa del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Oregon State University. p. 104. ISBN 0-87071-076-1.
McPhee, John (9 de febrero de 2009), "puestos de control", The New Yorker: 56-63
^ Historia de las instalaciones de producción de plutonio de Hanford el Sitio Histórico del Distrito, 1943-1990 Obtenido 27 de abril de 2007
   6. ↑ a b Smith, Jeffery Alan (1999). Guerra y la Libertad de Prensa: El problema de la prerrogativa de energía -. Language Arts & Disciplines.
   7. ^ * Peebles, Curtis (1991). El proyecto de Moby Dick. Smithsonian Books. ISBN 1-56098-025-7.

 Globos de fuego de AIR Greg Goebel VECTORES
 Robert C. Mikesh Mundial de Japón la II Guerra globo atentados con bombas en América del Norte, Smithsonian Institution Press, 1973.
 "Los japoneses Gran Globo ofensivas" por MSgt. Cornlius W. Conley, USAF, Air University Review, vol. XIX, N º 2 (enero-febrero de 1968): 68-83. [1]
 "Globos de guerra", de John McPhee, The New Yorker, 29 de enero de 1996, 52-60.
 "Japón en Guerra: Una Historia Oral" por Haruko Taya Cook y Theodore F. Cook, New Press; reimpresión edición (octubre de 1993). Incluye un relato personal de una mujer japonesa que trabajaba en una de las fábricas de fuego el globo.
 Utah se libró de daños por www.sltrib.com Japón armas flotante. 1995-05-05. Consultado el 2009-05-15.
 Bert Webber, represalias: ataques japoneses y contramedidas aliadas en la costa del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, Oregon State University Press, 1975.

:Bomba globo